Municipio de Wilmington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wilmington (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Wilmington (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de New Hanover.
 Municipio de Wilmington (condado de Will, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Will.
 Municipio de Wilmington (Indiana), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Wilmington (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wabaunsee.
 Municipio de Wilmington (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Houston.
 Municipio de Wilmington (condado de Lawrence, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Wilmington (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.